Michael Dawson
 Michael Dawson (1953–2008) amerikai amerikaifutball-játékos
 Michael Dawson (1983) angol labdarúgó
kitalált személyek
 Michael Dawson, kitalált karakter a Lost című televíziós sorozatban